Армін Епік — естонський палеонтолог,
 Григорій Епік — український письменник,
 Ернст Епік — естонський астроном.